Roberto Cecon (ur. 28 grudnia 1971 w Gemonie) – włoski skoczek narciarski, czterokrotny olimpijczyk, dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata w lotach narciarskich (1992 i 1994), srebrny medalista mistrzostw świata juniorów (1990). W sezonie 1994/1995 drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Na nartach zaczął skakać w wieku sześciu lat. W Pucharze Świata pierwszy raz pojawił się w 1987 w Oberstdorfie, a pierwsze pucharowe punkty uzyskał podczas startu w Planicy w 1988. Karierę zakończył 23 marca 2003 podczas finału Pucharu Świata w Planicy.

Jego rekord życiowy to 207,5 metra z kwalifikacji do konkursu w Planicy uzyskany 20 marca 2003.

Jego synowie Federico i Francesco również uprawiają skoki narciarskie.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1992  Albertville/Courchevel – 37. miejsce (K-120), 32. miejsce (K-90)
 1994  Lillehammer – 16. miejsce (K-120), 19. miejsce (K-90)
 1998  Nagano/Hakuba – 32. miejsce (K-90), 22. miejsce (K-120)
 2002  Salt Lake City/Park City – 19. miejsce (K-90), 19. miejsce (K-120)

 Drużynowo
 1994  Lillehammer – 8. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1989  Lahti – 11. miejsce (K-114), 9. miejsce (K-90)
 1991  Predazzo – 32. miejsce (K-120), 54. miejsce (K-90)
 1993  Falun – 14. miejsce (K-115), 15. miejsce (K-90)
 1995  Thunder Bay – 37. miejsce (K-90), 8. miejsce (K-120)
 1997  Trondheim – 35. miejsce (K-90), 33. miejsce (K-120)
 1999  Ramsau – 21. miejsce (K-120), 36. miejsce (K-90)
 2001  Lahti – 18. miejsce (K-116), 39. miejsce (K-90)
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 26. miejsce (K-120), 23. miejsce (K-95)

 Drużynowo
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 10. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1990  Vikersund – 10. miejsce
 1992  Harrachov – brązowy medal
 1994  Planica – brązowy medal
 1996  Tauplitz – 28. miejsce
 1998  Oberstdorf – 23. miejsce
 2000  Vikersund – 14. miejsce
 2002  Harrachov – 6. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1987  Asiago / Gallio – 54. miejsce
 1988  Saalfelden am Steinernen Meer – 37. miejsce
 1989  Hamar – 12. miejsce
 1990  Szczyrbskie Jezioro – srebrny medal

 Drużynowo
 1987  Asiago / Gallio – 10. miejsce
 1988  Saalfelden am Steinernen Meer – 7. miejsce
 1989  Hamar – 4. miejsce
 1990  Szczyrbskie Jezioro – 6. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1987/1988: 52.
 sezon 1988/1989: 13.
 sezon 1989/1990: 17.
 sezon 1990/1991: 41.
 sezon 1991/1992: 25.
 sezon 1992/1993: 39.
 sezon 1993/1994: 5.
 sezon 1994/1995: 2.
 sezon 1995/1996: 45.
 sezon 1996/1997: 43.
 sezon 1997/1998: 30.
 sezon 1998/1999: 30.
 sezon 1999/2000: 23.
 sezon 2000/2001: 27.
 sezon 2001/2002: 17.
 sezon 2002/2003: 31.

Zwycięstwa w konkursach

Miejsca na podium

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1987/1988 – 76.
 1988/1989 – 15.
 1989/1990 – 47.
 1990/1991 – 37.
 1991/1992 – 35.
 1992/1993 – 29.
 1993/1994 – 6.
 1994/1995 – 7.
 1995/1996 – 34.
 1996/1997 – 58.
 1997/1998 – 36.
 1998/1999 – 32.
 1999/2000 – 23.
 2000/2001 – 56.
 2001/2002 – 17.
 2002/2003 – 31.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 44.
 1998 – 6.
 1999 – 15.
 2000 – 21.
 2001 – 19.
 2002 – 21.
 2003 – 31.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 11.
 sezon 1993/1994: 3.
 sezon 1994/1995: 3.
 sezon 1995/1996: 23.
 sezon 1996/1997: 38.
 sezon 1997/1998: 33.
 sezon 1998/1999: niesklasyfikowany
 sezon 1999/2000: 12.
 sezon 2000/2001: 23.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 19.
 1995 – 27.
 1997 – 44.
 1998 – 31.
 1999 – 48.
 2001 – 17.
 2002 – 8.

Zwycięstwa w konkursach 
  Stams – 18 sierpnia 2001

Miejsca na podium chronologicznie 
  Stams – 5 września 1994 (2. miejsce)
  Stams – 18 sierpnia 2001 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1993/1994 – 145. miejsce
 1994/1995 – 43. miejsce
 1998/1999 – 98. miejsce
 1999/2000 – 134. miejsce
 2001/2002 – 122. miejsce

Kariera trenerska 
W 2004 roku Roberto Cecon został asystentem Hannu Lepistö na stanowisku trenera kadry włoskiej. Od 2006 do 2008 roku był trenerem włoskiej kadry A.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1971
Ludzie urodzeni w Gemona del Friuli
Włoscy olimpijczycy
Włoscy skoczkowie narciarscy
Włoscy trenerzy skoków narciarskich